La Campaña de Filipinas puede referirse a los siguientes conflictos armados:

 Revolución filipina (1889 a 1898): Enfrentamiento entre la Katipunan y España.
 Guerra filipino-estadounidense (1899 a 1913): Enfrentamiento entre la Primera República Filipina y Estados Unidos, que terminó con la derrota de las fuerzas independentistas.
 Campaña de Filipinas (1941-1942): Enfrentamiento entre Japón y Estados Unidos, que terminó con la ocupación japonesa de Filipinas.
 Campaña de Filipinas (1944-1945): Enfrentamiento entre Japón y Estados Unidos, que terminó con la reconquista estadounidense de Filipinas.